Die Riyadh Women’s Football League 2018 war die 3. Spielzeit insgesamt und die 1. Spielzeit der saudi-arabischen Fußballliga der Frauen unter diesen Namen. Titelverteidiger war Challenge Female SC.

Teilnehmer

Reguläre Saison

Abschlusstabelle

Weblinks 
 RWFL 2018/19 (RSSSF)

Fußballsaison 2018/19
Fußballwettbewerb in Saudi-Arabien
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften